L'Empire des loups, le  roman de Jean-Christophe Grangé
 L'Empire des loups, un film de Chris Nahon, avec Jean Reno tourné en 2004 et sorti en 2005